Loucura

Pessoas 
 Philippe Pinel — médico francês, um dos pais da psiquiatria
 Fábio Pinel — jornalista brasileiro
 Marcel Pinel — futebolista francês
 Scipion Pinel — psiquiatra francês

Organizações 
 Instituto Philippe Pinel — hospital psiquiátrico da cidade do Rio de Janeiro
 Banda Pinel — bloco do carnaval de Salvador

Ver também 

Desambiguação